Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2013 года для зоны ОФК — отборочный турнир Океании, который определил второго представителя континента на чемпионате мира по пляжному футболу 2013, помимо страны-хозяйки Таити. Турнир прошёл с 31 августа по 2 сентября 2013 года в  Университете Новой Каледонии в Нумеа (Новая Каледония).

Изначально проведение турнира было запланировано  в Папеэте, Таити с 4 по 9 августа, однако, из-за того что сборная Таити примет участие в  европейском туре, было принято решение, что турнир будет перенесен в Новую Каледонию.

Участвующие команды
Три команды подтвердили своё участие в турнире

Групповая стадия 
В связи с многочисленными задержками в организации турнира, официальное расписание не было составлено до 22 августа 2013 года, когда была проведена жеребьевка. Команда, занявшая первое место в группе, будет признана победителем турнира.

Время начала всех матчей указано по местному времени Новой Каледонии, (UTC+11:00).

Победитель

Награды

Команды прошедшие квалификацию

Лучшие бомбардиры

Итоговое положение команд

Примечания 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2013
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года
пляжный Футбол
2013 год в футболе
Футбол
Международные спортивные соревнования в Новой Каледонии
Нумеа